Джошуа Илан Гэд (, тж. Джош Гад; 23 февраля 1981, США) — американский актёр театра и кино. Стал известен после роли в комедии «Вернуться к вам».

Биография 
Гэд родился в еврейской семье, его отец эмигрировал в США из Афганистана. С детства мечтал стать актёром. В 1999 году окончил Новый Юго-восточный университет.

Начал карьеру с театра, окончив в 2003 году школу драмы Карнеги Меллон. Затем переключился на комедийный жанр, вступив в знаменитую труппу Groundlings Improv Troupe и основав собственную — The Lost Nomads Comedy Troupe.

У него была роль в сериале «Скорая помощь», и в независимом фильме «Насмотревшись детективов» с Люси Лью в главной роли. В 2008 году снялся в музыкальной комедии «Голый барабанщик», где играли также Рейн Уилсон и Эмма Стоун.

Его наиболее заметной работой на Бродвее стала роль чудаковатого победителя конкурса на лучшее правописание, в награждённой премией «Тони» постановке The 25TH Annual Putnam County Spelling Bee, была отмечена самыми восторженными отзывами критиков. Среди прочих его театральных работ — «Книга мормона,» All in the Timing (в театре Elephant Asylum), «Суровое испытание» (в PPT), Skin of Our Teeth (CMU) и Axis of E (The York Theatre).

С 5 мая 2009 года по июнь 2010 года участвовал в «Ежедневном шоу» в рубрике «Катастрофа для Драндулетов».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Энни»
Киноактёры США
Выпускники Нового Юго-восточного университета